Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1985 — 50-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 17 квітня по 3 травня 1985 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 61-й чемпіонат Європи.

Група А Прага, Чехословаччина 17 квітня — 3 травня 1985.

Група В Фрібур (Швейцарія) 21 березня — 31 березня 1985.

Група С Межев, Шамоні та Сен-Жерве-ле-Бен (Франція) 14 березня — 23 березня 1985.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 

Таблиця

Турнір 5 - 8 місця 

Таблиця

Турнір 1 - 4 місця 

Таблиця

Склад чемпіонів: воротарі — Їржі Кралик, Яромір Шиндел; захисники — Антонін Став'яна, Ярослав Бенак, Едуард Увіра, Франтішек Мусіл, Мирослав Горжава, Арнольд Кадлець, Радослав Свобода; нападники — Їржі Лала, Владімір Ружичка, Павел Ріхтер, Ігор Ліба, Даріус Руснак, Душан Пашек, Їржі Грдіна, Олдржих Валєк, Міхал Півонька, Їржі Шейба, Владімір Камеш, Вінцент Лукач, Петр Росол. Тренери: Людек Букач, Станіслав Невеселий.

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Їржі Кралік
 Захисник  В'ячеслав Фетісов
 Нападник  Сергій Макаров

Найкращі гравці за версією журналістів:

Перша команда:
 Воротар  Їржі Кралік
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Олексій Касатонов
 Нападники  Володимир Крутов —  Владімір Ружичка —  Сергій Макаров

Друга команда:
 Воротар  Джон Ванбізбрук
 Захисники  Мілослав Горжава —  Антонін Став'яна
 Нападники  Павел Ріхтер —  Маріо Лем'є —  Їржі Лала

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1985 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Спортивні змагання у Празі
Хокей у Чехословаччині
Квітень 1985
Травень 1985